The Lost Messenger – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Lost Messenger – cortometraggio del 1915 diretto da George O. Nicholls (George Nichols)
The Lost Messenger – cortometraggio del 1916 diretto da J. Gunnis Davis